In 2007 werd de vijfde editie van de Copa Paraná gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná, die niet aantraden in de nationale competities. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 1 juli tot 25 november. J. Malucelli werd kampioen en plaatste zich voor de Recopa Sul-Brasileira 2007, Série C 2008 en de Copa do Brasil 2009.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Braziliaans competitievoetbal 2007